Мартин-Муньос () — имя собственное; распространено в виде названий.
 Мартин-Муньос-де-ла-Деэса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Мартин-Муньос-де-лас-Посадас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.